Зако́н Гра́ссмана относится к двум различным законам Германа Грассмана:
 Закон Грассмана в оптике — эмпирическое наблюдение над цветом.
 Закон Грассмана в лингвистике описывает диссимиляционные фонологические процессы в древнегреческом языке и санскрите.